Grønlandstraktaten har flere betydninger:

 Østgrønlandsoverenskomsten (1924) – traktat imellem Danmark og Norge om adgangen til Østgrønland.
 Grønlandstraktaten (1941) - traktat indgået af diplomat Henrik Kauffmann på egen hånd mellem Danmark og USA om Grønlands forsvar, senere ratificeret af Folketinget.
 Grønlandstraktaten (1951) – traktat imellem Danmark og USA om Grønlands forsvar.
 Grønlandstraktaten (1984) – traktat imellem EF's medlemslande om Grønlands udmeldelse af EF.